Paul Ludwig Ewald von Kleist (8 de agosto de 1881 – 13 de novembro de 1954) foi um Marechal de Campo alemão durante a Segunda Guerra Mundial, havendo-se destacado como um dos principais comandantes da Wehrmacht naquele conflito. Os momentos mais importantes de sua carreira, inclusive os que lhe valeram a promoção ao posto de Marechal de Campo, ocorreram em momentos de quase-derrota ou retirada.

Bibliografia 
 Berger, Florian, Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2006. ISBN 3-9501307-0-5.
 Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945.  Friedburg, Germany: Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5.
 Kemp, Anthony (1990 reprint).  German Commanders of World War II  (#124 Men-At-Arms).  Osprey Pub., London. ISBN 0-85045-433-6.
 Mitcham, Samuel (2003).  Hitler's Generals.
 Schaulen, Fritjof (2004). Eichenlaubträger 1940 - 1945 Zeitgeschichte in Farbe II Ihlefeld - Primozic (em alemão). Selent, Alemanha: Pour le Mérite. ISBN 3-932381-21-1.

Pessoas da Primeira Guerra Mundial (Alemanha)
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)
Marechais de campo da Alemanha
Recebedores da Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro
Cruz de Ferro